Кашкадарьинская область

Сурхандарьи́нская о́бласть (вилоя́т, ) — самая южная область (вилоят) Узбекистана. Административный центр — город Термез.

Образована 6 марта 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.

География 
Центральная и южная части области являются равнинными. На севере расположен Гиссарский хребет, на западе и северо-западе находятся его отроги — горы Байсунтау (4425 м) и Кугитангтау (3139 м), на востоке располагается хребет Бабатаг (до 2290 м), на юге — долина реки Амударьи.

На юге граничит с провинцией Балх Афганистана, на юго-западе — с Лебапским велаятом Туркменистана, на северо-западе — с Кашкадарьинской областью, на востоке — с Носири-Хусравским и Шаартузским районами Хатлонской области Таджикистана, на северо-востоке — с Турсунзадевским, Рудаки и Шахринавским РРП Таджикистана, на севере — с Айнинским и Пенджикентским районами Согдийской области Таджикистана.

Климат 
Климат — от сухого пустынного на юге, до субтропического на севере (в районе Узуна). Средняя температура января составляет +3°С, июля — +30 °C.

На равнинах количество осадков колеблется от 130 мм до 360 мм в год, в предгорных районах — от 440 мм до 620 мм.

Население 
По состоянию на 1 августа 2022 года, население Сурхандарьинской области насчитывало 2,771,100 человек — это 7-е место (из 14) среди регионов Узбекистана.

Национальный состав 
Национальный состав населения Сурхандарьинской области Узбекистана на 2021 год:

В списке указаны народы, численность которых в этой области превышает 150 человек.
 Узбеки — 2264979 или 84,49 %
 Таджики — 334120 или 12,46 % (На практике, часть цыган-люли и среднеазиатских иранцев записаны как «таджики»)
 Туркмены — 32925 или 1,23 %
 Русские — 21324 или 0,80 %
 Татары (в осн. поволжские) — 6,960 или 0,26 %
 Украинцы — 3545 или 0,13 %
 Цыгане (в осн. люли) — 3276 или 0,12 %
 Казахи — 2719 или 0,10 %
 Белорусы — 1502 или 0,06 %
 Азербайджанцы — 978 или 0,04 %
 Корейцы — 734 или 0,03 %
 Армяне — 306 или 0,01 %
 Евреи (в осн. среднеазиатские) — 220 или 0,01 %
 Молдаване — 210 или 0,01 %
 Каракалпаки — 194 или 0,01 %
 Киргизы — 159 или 0,01 %
 Грузины — 157 или 0,01 %
 Другие народы — 6,492 или 0,24 %

Административно-территориальное деление 
В состав области входят 1 город областного подчинения (Термез) и 14 районов (туманов).

История административного деления 
При образовании области в 1941 году в её состав вошли Байсунский, Денауский, Джар-Курганский, Сары-Асийский, Термезский, Узунский, Ширабадский, Шурчинский районы и город Термез.

В 1943 году был образован Узунский район (упразднён в 1959), в 1952 — Ангорский. В 1951 году статус города областного подчинения получил Денау.

25 января 1960 к Сурхандарьинской области были присоединены Бешкентский, Гузарский, Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Кассанский, Китабский, Чиракчинский, Шахрисябзский, Яккабагский районы и город Карши упразднённой Кашкадарьинской области.

В декабре 1962 года были упразднены Ангорский, Байсунский, Бешкентский, Дехканабадский, Джар-Курганский, Камашинский, Китабский, Сары-Ассийский и Чиракчинский районы.

7 февраля 1964 года в восстановленную Кашкадарьинскую область были переданы Гузарский, Каршинский, Касанский, Шахрисябзский, Яккабагский районы и город Карши.

В 1964 году были образованы Джаркурганский и Сариасийский районы, в 1965 году — Байсунский район, а в 1968 — Гагаринский район.

В 1975 году был образован Ленинюльский район, в 1977 — Кумкурганский район, а в 1979 году — Ангорский район.

В 1981 году был образован Алтынсайский район.

В 1991 году был образован Узунский район. В 1992 году образован Бандихонский район; Гагаринский район переименован в Музрабадский, а Ленинюльский — в Кизирикский.

В 2010 году упразднён Бандихонский район.

Экономика 
Основу экономики области составляет агропромышленный комплекс. Выращиваются тонковолокнистые сорта хлопчатника. Действуют 26 крупных промышленных предприятий.

Ведущими отраслями промышленности Сурхандарьинской области являются лёгкая и пищевая промышленность. Значительное место занимает горнодобывающая промышленность.

Имеются запасы нефти, газа, угля, соли, гипса и других полезных ископаемых. Около Хаудага, Учкызыла, Ляльмикара и Кокайды действуют нефтяные и газовые промыслы.

Хокимы 
 Кодиров Ташмирзо Уракович (21.02.2001-01.06.2004),
 Эшмуратов (Ишмуродов) Абдулхаким Хушбокович (01.06.2004-25.03.2008),
 Джураев (Жураев) Туробжон Икромович (с 25.03.2008),
 Чориев Нормумин,
 Джураев (Жураев) Эшдавлат Турсунович (с 19.12.2013),
 Мамараимов Тоджимурод Нормуродович (до 16.12.2016),
 Турдимов Эркинжон Окбутаевич (с 16.12.2016),
 Боболов Тура Абдиевич (с 2019).

Палеоантропология 
В 1938—1939 годах советский археолог А. П. Окладников обнаружил в горах Байсунтау пещеру Тешик-Таш с погребённым ребёнком-неандертальцем.

Примечания

Ссылки 

 Хокимият Сурхандарьинской области
 Автомобильные номера Сурхандарьинской области СССР
 Экотуризм в Сурхандарье